Okręty US Navy o nazwie USS "Bancroft", których patronem był George Bancroft:
 Pierwszy "Bancroft" (1892) był kanonierką, która została zwodowana w 1892, wcielona do służby w 1893 i wycofana w 1906.
 Drugi "Bancroft" (DD-256) był niszczycielem typu Clemson, który został wcielony do służby w 1919 i przekazany Royal Canadian Navy, gdzie pełnił służbę jako HMCS "St. Francis".
 Trzeci "Bancroft" (DD-598) był niszczycielem typu Benson, który pełnił służbę w latach 1942-1946.

 Zobacz też "George Bancroft" (SSBN-643)

Bancroft